Sitodiplosis är ett släkte av tvåvingar. Sitodiplosis ingår i familjen gallmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gallmyggor
Sitodiplosis